TIAA-CREF ist

 einer der größten amerikanischen Finanzdienstleister und eine Non-Profit-Organisation, siehe TIAA
 der ehemalige Name eines Radsportteams, siehe EF Education-EasyPost.

Abkürzung